Кондоиди — греческая фамилия.
 Кондоиди, Григорий Павлович (1754—1817) — сенатор Российской империи, секретарь орденов Св. Анны, Св. Александра Невского и Св. Андрея Первозванного.
 Кондоиди, Павел Захарович (1710—1760) — тайный советник, лейб-медик, директор Медицинской канцелярии, почётный член Петербургской академии наук.
 Пауссиус-Кондоиди, Анастасий (в монашестве Афанасий; ум. 1737) — епископ Суздальский и Вологодский.